Andromeda (altgriechisch ) steht für:

 Andromeda (Mythologie), Figur der griechischen Mythologie
 Andromeda (Sternbild)
 Pflanzengattung, siehe Rosmarinheide (Andromeda polifolia)

Literatur, Kunst:
 Andromeda (Euripides), eine Tragödie von Euripides
 Andromeda (Roman), ein Roman von Michael Crichton
 Andromeda (Tamara de Lempicka), ein Bild von Tamara de Lempicka

Musik:
 Andromeda (Oper), Bühnenwerk von Claudio Monteverdi
 Andromeda (britische Band), britische Hardrock-Band
 Andromeda (schwedische Band), schwedische Progressive-Metal-Band
 Andromeda (Lied), Titel der italienischen Sängerin Elodie

Film und Fernsehen, Computerspiel:
 Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (1971), Spielfilm nach dem Roman von Michael Crichton
 Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All (2008), Fernsehfilm nach dem Roman von Michael Crichton
 Andromeda (Fernsehserie), Science-Fiction-Fernsehserie (2000–2005)
 Mass Effect: Andromeda, Science-Fiction-Computerspiel

Technik:
 Österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Prometheus bis Andromeda
 Andromeda (Schiff, 1864), Vollschiff und erstes Tankschiff

Siehe auch:

 Andromedagalaxie
 Andromeda Nachrichten, Zeitschrift des Science Fiction Club Deutschland
 Andromeda-Tower, Bürohochhaus in Wien
 Alesis Andromeda A6, ein Analogsynthesizer